Ранчо Лагунитас има више значења:

 Ранчо Лагунитас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лагунитас (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику